José Manuel García García (Ḷḷuarca, 1968), ciclista espanyol
 José Manuel García González (Lleó, 1966), atleta espanyol
 José Manuel García Rodríguez, "Roxio", (Avilés, 1951), ciclista espanyol

Altres:
 José Manuel García-Margallo y Marfil (Madrid, 1944), polític espanyol